Seznam občin departmaja Seine-et-Marne zajema 514 občin.

(CAMX) Communauté d'agglomération du Pays de Meaux, ustanovljena leta 2003.
(CAM) Communauté d'agglomération Melun Val de Seine, ustanovljena leta 2002.
(SANVM) Syndicat d'agglomération nouvelle du Val Maubuée, ustanovljena leta 1984.
(SANVE) Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, ustanovljena leta 1984.
(SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart Ville Nouvelle, ustanovljena leta 1984.

Seine-et-Marne